Mezzaluna ima više značenja:
 Mezzaluna, Bolzano
 Mezzaluna, Venezia